Pedregulho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedregulho (ort), São Paulo, 
 Pedregulho (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar